Grube Von der Heydt (Schreibweise auch Grube von der Heydt) bezeichnet verschiedene Bergwerke (Gruben), die zumeist nach Mitgliedern der Wuppertaler Unternehmerfamilie Von der Heydt benannt sind:
 Von der Heydt (Saarbrücken), ehemaliges Steinkohlebergwerk im Saarland
 Grube Von der Heydt (Halle), ein ehemaliges Braunkohlebergwerk in Halle an der Saale (OT Ammendorf/Osendorf)
 Von-der-Heydt-Schacht, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Ibbenbüren
 Zeche Von der Heydt, ehemaliges Steinkohlebergwerk in Herne